Ге́ддес () — фамилия. Известные носители:

 Геддес, Патрик (1854—1932) — шотландский биолог, социолог и градостроитель.
 Геддес, Роберт (1923—2023) — американский архитектор.
 Геддес, Эрик Кэмпбелл (1875—1937) — британский военный чиновник и государственный деятель.

Примечания